Breitenried ist der Name folgender Orte:

 Breitenried (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Marktgemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Breitenried (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern